Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Horvath e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Beth Herr 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (Campionesse)
 Dianne Balestrat /  Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Joanne Russell (semifinali)
 Bonnie Gadusek /  Helena Suková (quarti di finale)

 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Camille Benjamin /  Mima Jaušovec (semifinali)
 Patrícia Medrado /  Kateřina Skronská (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1983